Carlos Salazar puede referirse a:
 Carlos Salazar Castro (1800-1867), militar, político y presidente salvadoreño;
Carlos Salazar Herrera (1906-1982), escritor costarricense;
 Carlos Salazar Paz (1981-), futbolista colombiano;
 Carlos Salazar Mostajo (1916-2004), pintor, escritor y profesor boliviano;
 Carlos Salazar Bravo (1829-1865), militar mexicano;
 Carlos Salazar Arenas (1973-), pintor colombiano;
 Juan Carlos Salazar (19??-), cantante y músico venezolano.